Artmane steht für:
 die lettische Schauspielerin Vija Artmane
 den nach ihr benannten Asteroiden (4136) Artmane